Andronikos II. ist der Name folgender Personen:

*Andronikos II. (Trapezunt) (~1240–1266), Kaiser von Trapezunt
Andronikos II. (Byzanz) (1259/1260–1332), byzantinischer Kaiser